Spuck ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Spuck (* 1969), deutscher Choreograph und Regisseur
 Petra Spuck (* 1957), deutsche Volleyballspielerin 

Siehe auch:
Spuk (Begriffsklärung)